Wojciech Kozak (ur. 1958) – polski polityk, działacz samorządowy i spółdzielczy
 Wojciech Kozak (ur. 1963) – polski działacz samorządowy i sportowy, informatyk, w 2002 prezydent m.st. Warszawy
 Wojciech Kozak – polski towaroznawca, dr hab.